Евгений Шнейдер:
 Шнейдер, Евгений Михайлович (1897—1947) — советский кинорежиссёр и оператор.
 Шнейдер, Евгений Робертович (1897—1938) — советский этнограф и лингвист, создатель удэгейской письменности.